Ollainville je jméno více obcí:

 Ollainville (Vosges) – francouzská obec v departementu Vosges 
 Ollainville (Essonne) – francouzská obec v departementu Essonne